El nombre John Fitzgerald puede hacer referencia a:

John F. Fitzgerald (1863-1950), político estadounidense, abuelo de John F. Kennedy. 
John Anster Fitzgerald, pintor de hadas inglés del siglo XIX.
John Fitzgerald Torres, escritor colombiano, promotor de la literatura juvenil.
John FitzGerald, I conde de Kildare, noble irlandés del s. XIII.
John Fitzgerald (personaje), es el principal antagonista de la película de drama de supervivencia de 2015 The Revenant, basada en hechos reales, interpretado por Tom Hardy. John Fitzgerald es miembro de un grupo de tramperos y cazadores que buscaban pieles en el desierto inestable en 1823.